Dufrenne :
Mikel Dufrenne, philosophe français spécialiste d'esthétique.
Grégory Dufrennes (né en 1983), footballeur français.
Oscar Dufrenne (1875-1933), directeur de salles de spectacles et homme politique français.